Voulpaix Franciaország egyik városa, Pikárdia régió Aisne megyéjében.

Jegyzetek

Aisne megye települései